Keith Scott (gitarist), Canadees gitarist.
 Keith Scott (One Three Hill), personage uit de televisieserie One Tree Hill.